Holtville pode referir-se a:

Localidades 

 Holtville (Alabama)
 Holtville (Califórnia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos